Hataz ist der Name folgender Personen: 

 Hataz von Axum, König von Aksum, Afrika 

Hataz steht für:

 Hataz (Atabae), Suco im Distrikt Bobonaro, Osttimor
 Hataz Kleinautofabrik, deutscher Automobilhersteller